Giuseppe Tallarico – medico, docente e politico italiano
Luigi Tallarico – critico d'arte e giornalista italiano
Mia Abagale Tallarico, meglio nota come Mia Tyler – stilista, attrice e avvocato statunitense, figlia di Steven
Steven Victor Tallarico, meglio noto come Steven Tyler – cantautore, polistrumentista e attore statunitense